Czaple ist ein häufiger Ortsname in Polen:

 Czaple (Ełk) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Ełk, bis 1945: Zappeln, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Czaple (Lubień Kujawski) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Lubień Kujawski
 Czaple (Płużnica) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Płużnica
 Czaple (Świecie) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Świecie
 Czaple (Trzebiel) in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Trzebiel, bis 1936 Tschöpeln, 1936 bis 1945 Töpferstedt, Kreis Rothenburg/Oberlausitz
 Czaple (Korytnica) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Korytnica
 Czaple (Pielgrzymka) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Pielgrzymka, bis 1945: Hockenau, Kreis Goldberg, Schlesien
 Czaple (Wąsosz) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Wąsosz
 Czaple (Lipnica) in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Lipnica
 Czaple (Żukowo) in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Żukowo
 Czaple (Świeszyno) in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Świeszyno

Siehe auch

Czaple Górne, Czaple Małe, Czaple Wielkie, Czaple-Andrelewicze, Czaple-Kolonia, Stare Czaple, Nowe Czaple